Рубка (Большая Рубка) — река в России, протекает в Даровском районе Кировской области. Устье реки находится в 162 км по правому берегу реки Молома. Длина реки составляет 19 км.

Исток реки находится восточнее деревни Швечата (Вонданское сельское поселение) в 7 км к юго-востоку от села Вонданка. Река течёт на северо-восток, до впадения Малой Рубки также именуется Большой Рубкой. Кроме Малой Рубки других притоков не имеет. Населённых пунктов на берегах нет, за исключением нескольких нежилых деревень. Впадает в Молому западнее посёлка Чернорецкий (Лузянское сельское поселение).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100035645
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103564
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Даровского района
Притоки Моломы